Појам "Мањеж" може се односити на:

 Мањеж (објекат) - објекат у оквиру хиподрома који служи за зимски тренинг коња
 Парк Мањеж - један од београдских градских паркова
 Зграда „Мањежа” - зграда у којој се налази Југословенско драмско позориште (Београд)